Новобуранное — посёлок в Агаповском районе Челябинской области России. Входит в состав Буранного сельского поселения.

География 
Через поселок течет река Гумбейка, на расстоянии примерно 31 километров село Агаповка.

История 
Поселок основано казаками в 1910 в Верхиеуральском уезде станицы Буранной. В конце 1920-х годов организован колхоз им. Ленина. В 1957 году этот колхоз вошёл в состав совхоза «Буранный», став 7-м его отделением..

Население

Улицы 
 Зеленая улица
 Набережная улица
 Новая улица
 Центральная улица

Инфраструктура 
 ФАП
 Начальная школа
 Детский сад

Примечания 

Населённые пункты Агаповского района